Lista tramwajów produkowanych w Czechach – lista tramwajów produkowanych w Czechosłowacji i w Czechach po II wojnie światowej.

Zobacz też 
 Tramwaje w Czechach

Przypisy 

Wagony tramwajowe
C